Palazzo della Banca Commerciale Italiana di Messina
Palazzo della Banca Commerciale Italiana di Milano
Palazzo della Banca Commerciale Italiana di Roma
Palazzo della Banca Commerciale Italiana di Torino
Palazzo Zevallos, sede della Banca Commerciale Italiana di Napoli